

Nom commun 
Air peut désigner :
 air, le mélange de gaz constituant l'atmosphère terrestre ;
 souffle de vent, comme dans « Il n'y a pas d'air, on étouffe » ;
 air, l'un des quatre éléments ;
 air ou aria de musique.

Toponymes 

 massif de l'Aïr, une région du Niger ;
 Air, ancien nom de Galactica, des montagnes russes situées à Alton Towers, en Angleterre.

Musique 
 Air 89, un groupe français de new wave de 1984 à 1986 
 Air, un groupe français de musique électronique depuis 1995 
 Air, un trio de jazz américain (1971-1986) fondé par le saxophoniste Henry Threadgill 
 Air, le premier album (rock) du groupe néerlandais Agua de Annique 
 Associated Independent Recording, une maison de disque indépendante fondée par les Beatles

Fiction, cinéma, télévision 
 Air, l'autre télé, une chaîne régionale diffusant sur le Luxembourg et la Lorraine
 Air, un univers de fiction comprenant notamment une série animée
 Air, le premier épisode de la saison 1 de la série Stargate Universe
 Air, un film catastrophe américain sorti en 2015
 Air, film américain prévu en 2023
 Air Productions, une société de production de télévision française

Aviation et aéronautique 
 
 AIR-2 Genie, un missile
 Air France
 Air Afrique
 Air Algérie
 Air Arabia
 Air Austral
 Air Canada
 Air Caraïbes
 Air Corsica
 Air Europa
 Air Force One
 Air Liberté
 Air Malta
 Air Méditerranée
 Air Mauritius
 Air Sénégal
 Air Serbia
 Air Tahiti
 Air Transat
 Lion Air
 Royal Air Maroc

Informatique 
 Adobe Integrated Runtime, un environnement d'exécution informatique
 iPad Air
 MacBook Air

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Code